Mehrere Schiffe der britischen Royal Navy als HMS London bezeichnet. Ihr Name bezieht sich auf die Stadt London.

 Die erste London war ein Ostindienfahrer mit 40 Kanonen, der 1636 für die Royal Navy erworben wurde.
 Die zweite London war ein Linienschiff mit 64 Kanonen, das 1656 vom Stapel lief und 1665 durch eine Explosion zerstört wurde.
 Die dritte London war ein Linienschiff mit 96 Kanonen, das 1666 als Loyal London vom Stapel lief und noch im selben Jahr durch die Holländer auf dem Medway in Brand gesteckt und zerstört wurde.
 Die vierte London war ein Linienschiff mit 96 Kanonen, das 1670 vom Stapel lief, Rebuild jeweils 1706 und 1721, abgewrackt 1747. 
 Die fünfte London war eine Brigantine mit 16 Kanonen, die 1756 für den Einsatz auf dem Ontariosee gebaut wurde, aber noch im selben Jahr in die Hände der Franzosen fiel. 
 Die sechste London war ein kleines Schiff mit 6 Kanonen, das 1756 erworben wurde und 1758 durch Schiffbruch verlorenging. 
 Die siebte London war ebenfalls ein kleines Schiff mit 6 Kanonen, das 1759 und bis etwa 1764 in Dienst stand. 
 Die achte London war ein Linienschiff zweiter Klasse mit 90 Kanonen der gleichnamigen Klasse, das 1766 vom Stapel lief und 1811 abgewrackt wurde. 
 Die neunte London war ein Linienschiff erster Klasse mit 104 Kanonen, das 1828 vom Stapel lief. Sie wurde später in Royal Adelaide umbenannt und 1905 zum Abwracken verkauft. 
 Die zehnte London war ein Linienschiff zweiter Klasse mit 92 Kanonen, das 1840 vom Stapel lief, 1858 einen Propellerantrieb erhielt und 1884 zum Abwracken verkauft wurde.
 Die elfte London war ein Schlachtschiff der London-Klasse, das 1899 vom Stapel lief, 1918 in einen Minenleger umgebaut und 1920 zum Abwracken verkauft wurde.
 Die zwölfte London (69) war ein Schwerer Kreuzer der County-Klasse, der 1927 vom Stapel lief und 1950 abgewrackt wurde.
 Die dreizehnte London (D16) war ein Lenkwaffenzerstörer einer neuen County-Klasse, der 1961 vom Stapel lief und 1982 an Pakistan verkauft, wo sie den Namen Babur erhielt. 
 Die vierzehnte London (F95) war eine Fregatte der Broadsword-Klasse (Type 22), die 1984 vom Stapel lief und 2002 an Rumänien verkauft wurde, wo sie den Namen Regina Maria erhielt.

Literatur 
 

London